Farkas Jenő (1881–1963) gépészmérnök, járműtervező
 Farkas Jenő (1899–1949) cigányprímás
 Farkas Jenő (1908–2000) erdélyi magyar tanár, folklórgyűjtő
 Farkas Jenő (1922–1979) felvidéki magyar költő, katolikus pap, műfordító
 Farkas Jenő (1924–2017) agrármérnök, mérnök-tanár
 Farkas Jenő (1926–2011) táncpedagógus, táncmesterek tanulmányvezető tanára, nívódíjas koreográfus
 Farkas Jenő (1944–) irodalomtörténész, fordító